Иван Ильич Чепелевский  (1842—1904) — русский государственный деятель, Виленский и Витебский губернатор.

Биография 
Из дворян Калужской губернии.

Родился в 1842 году. Окончив курс в первом Московском кадетском корпусе, вступил в службу 30 июня 1862 года подпоручиком в 8-й стрелковый батальон и вскоре переведен прапорщиком в 6-ю артиллерийскую бригаду. В 1863 году переведен в батарейную батарею 11-й артиллерийской бригады. Оставив в 1864 году из-за болезни военную службу через 4 года в 1868 году он был зачислен в распоряжение главного начальника Северо-Западного края, с откомандированием для занятии во временную комиссию по крестьянским делам. В 1869 году назначен мировым посредником 1-го участка Виленского уезда, в 1873 году назначен председателем Лидского уездного мирового съезда и зачислен состоящим при министерстве внутренних дел.

В 1875 году назначен Лидским уездным предводителем дворянства, а в 1878 году почетным мировым судьей Лидского судебного мирового округа. В 1881 году участвовал в трудах комиссии учрежденной по Высочайшему повелению для выяснения вредных сторон экономической деятельности евреев в Виленской губернии. В том же году назначен членом от правительства в Виленское губернское по крестьянским делам присутствие. В 1882 году сверх того назначен членом губернских по воинской повинности и по городским делам присутствии и училищного совета Виленской дирекции народных училищ. В том же году приглашен в Петербург к участию в занятиях комиссии по устройству быта чиновников северо-западных губернии. В 1886 году назначен почетным мировым судьей Виленского судебного мирового округа. В 1890 году назначен Виленским уездным предводителем дворянства и председателем Лидского съезда мировых посредников. В 1894 году назначен Виленским губернатором.

Источники 
 

Выпускники Первого Московского кадетского корпуса
Витебские губернаторы
Виленские губернаторы